Schweighofer steht für:
 Holzindustrie Schweighofer, jetzt HS Timber Group, österreichisches Unternehmen 
 Schweighofer (Klavierbauer), österreichische Klavierbauerfamilie

Schweighofer ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Schweighofer (1930–2019), österreichischer Architekt
 Bettina Schweighofer (* 1975), österreichische Grasskiläuferin
 Erich Schweighofer (* 1960), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Felix Schweighofer (1842–1912), österreichischer Schauspieler und Operettensänger
 Josef Schweighofer (1910–2010), österreichischer Politiker (SPÖ)

 Pauline Schweighofer (1866–1940), österreichische Schauspielerin

Siehe auch:
 Schwaighofer
 Schweighöfer